Evropsko prvenstvo v atletiki 1978 je dvanajsto evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 29. in 3. septembrom 1978 na stadionu Evžena Rošického v Pragi, Češkoslovaška, v štiriindvajsetih disciplinah za moške in šestnajstih za ženske.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na athletix.org
 Moške in ženske tekme na gbrathletics.com

1978
1978 v športu
Športne prireditve na Češkoslovaškem
Šport v Pragi